est une expression anglophone désignant un recours collectif.
  est un groupe de musique disco.